Скайбокс ( — «небесна ложа») — VIP-ложа на спортивних спорудах та стадіонах окремо або вище трибун.
 Скайбокс — об'єкт в тривимірній графіці, який грає роль неба і горизонту.